Osasco (Brazilië), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Osasco (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Osasco (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn (regio Piëmont)